L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de San Diego se déroule du 19 au  à San Diego sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Daniel Altmaier, du Chilien Cristian Garín, du Sud-Coréen Kwon Soon-woo et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Jason Kubler, Steve Johnson, Stefan Kozlov et Christopher O'Connell.

Lauréats 
L'Américain Brandon Nakashima remporte le tournoi en simple en battant en finale son compatriote Marcos Giron. Il s'agit du premier titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Nathaniel Lammons et Jackson Withrow décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Jason Kubler et Luke Saville. Il s'agit respectivement de leur premier et deuxième titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

San Diego
ATP 2022
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en septembre 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport en Californie en 2022